Hvozdec (powiat Beroun)
 Hvozdec (powiat Brno)
 Hvozdec (powiat Czeskie Budziejowice)